Neve steht für:

 Neve (Äthiopien), Gemeinde in Äthiopien
 Titularbistum Neve in Nebo, Jordanien
 Neve (Vorname), weiblicher Vorname

Neve oder Nève ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothée de Nève (* 1964), Schweizer Politikwissenschaftlerin
 Eddy de Neve (1885–1943), niederländischer Fußballspieler
 Felipe de Neve († 1784), Gouverneur von Oberkalifornien
 Félix Nève (1816–1893), belgischer Philologe
 Frans de Neve, flämischer Maler, Zeichner und Druckgraphiker
 Guido de Neve (* 1963), belgischer Violinist
 Hans Hinrich Neve (* 1957), deutscher Politiker (CDU)
 Jef Neve (* 1977), belgischer Jazzmusiker
 Johann Neve (1844–1896), deutscher Anarchist
 José de Nève (1933–2019), Schweizer Glasmaler, Maler, Zeichner und Kunstpädagoge
 Laura De Neve (* 1994), belgische Fußballspielerin
 Margaret Ann Neve (1792–1903), britische Supercentenarian
 Max Neve (1901–1965), deutscher Arzt in Buenos Aires
 Monica Nève (* 1933), belgische Musikerin und Dirigentin
 Oliver Le Neve (1662–1711), englischer Landjunker
 Patrick Nève (1949–2017), belgischer Automobilrennfahrer

 Roland De Neve (* 1944), belgischer Radrennfahrer
 Rotraut de Neve, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Tanztheaterinterpretin
 Rupert Neve (1926–2021), britischer Elektronikingenieur und Unternehmer 

Siehe auch:

 Névé-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika